Краг (, ) — фамилия. Известные носители:

 Краг, Вильгельм (1871—1933) — норвежский поэт.
 Краг, Джулиус (1907—1970) — американский политик.
 Краг, Енс Отто (1914—1978) — датский государственный и политический деятель.
 Краг, Клаус (род. 1943) — норвежский историк.
 Краг, Нильс (1568—1602) — датский историограф.
 Краг, Рене (род. 1986) — профессиональный датский киберспортсмен.
 Краг, Томас (1868—1913) — норвежский писатель и драматург.
 Краг, Эрнст-Август (1915—1994) — немецкий офицер войск СС, штурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.

Составные фамилии 
 Краг-Якобсен, Сёрен (род. 1947) — датский кинорежиссёр, музыкант и автор песен.